Nikolaas Rockox sr. (1514-1577), burgemeester van Antwerpen, oom van Nikolaas Rockox jr.
 Nikolaas Rockox jr. (1560-1640), burgemeester van Antwerpen